Аумюле () — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Входит в состав района Герцогство Лауэнбург. Подчиняется управлению Аумюле-Вольторф. Население составляет 3011 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 3,47 км². Официальный код — 01 0 53 003.

Интересные факты 
В Аумюле 24 декабря 1980 года скончался немецкий государственный и военный деятель, осужденный как военный преступник Карл Дёниц.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Шлезвиг-Гольштейна